«Lijepa naša domovino» («Красна наша Батьківщино») — гімн Хорватії.

До розпаду Югославії в 1991 році, використовувався як гімн Хорватської Соціалістичної Республіки у складі Югославії.

Текст написав , він уперше був опублікований під назвою «Horvatska domovina» («Хорватська Батьківщина») в 1835 році. Музику написав Йосип Рунянин в 1846 році. Пісня передавалася з вуст в уста, і в 1861 році її записав Ватрослав Ліхтенеггер, обробив для чотирьох голосів і в 1864 році вперше опублікував.

Між 1918 і 1941 роками, «Lijepa naša domovino» разом з гімнами «Боже Правде» (гімн Сербії) і «Naprej zastava slave» (гімн Словенії) стала гімном Королівства Сербів Хорватів та Словенців, пізніше Югославії.
            
Слова Антуна Міхановича, музика Йосипа Рунянина. Переклад на українську Раїси Тростинської (1992).

Див. також 
 Герб Хорватії
 Прапор Хорватії

Посилання 
 «Lijepa na а domovino» (хор)

Примітки 

Національні символи Хорватії
Хорватія
Хорватія
Музика Хорватії